Ромуалд (Romuald) може да се отнася за:

 Ромуалд I от Беневенто (+ 677), херцог на Беневенто, син на Гримоалд
 Ромуалд II от Беневенто (+ 732), херцог на Беневенто, син на Гизулф I